Андрей Гладков:
 Гладков, Андрей Борисович (род. 1957) — российский художник, график.
 Гладков, Андрей Николаевич (род. 1997) — российский пловец-паралимпиец. Примечания